Anse à la Chaloupe – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja;
 Anse à la Chaloupe – zatoka w Kanadzie, w prowincji Quebec.